Zoltán Szilágyi kan verwijzen naar:
 Zoltán Szilágyi (zwemmer)
 Zoltán Szilágyi (politicus)
 Zoltán Szilágyi (mondharpbouwer)